Sonnblick kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Stubacher Sonnblick, berg, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 
 Hoher Sonnblick, berg, Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See, 

Robotskapade Österrikeförgreningar